Бореачи има више значења:

 Бореачи (Батопилас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Бореачи (Бокојна), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Бореачи (Гвачочи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Бореачи (Уруачи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику